Коджа:

 Коджа — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.
 Коджа, Жером Эжен (1849—1919) — французский (корсиканский) астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

См. также